Сен-Жерме́н-Лаво́льп (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Сорнак. Округ коммуны — Юссель.

Код INSEE коммуны — 19206.

Коммуна расположена приблизительно в 370 км к югу от Парижа, в 80 км восточнее Лиможа, в 55 км к северо-востоку от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 92 человека.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 67 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 38 были экономически активными, 29 — неактивными (показатель активности — 56,7 %, в 1999 году было 57,1 %). Из 38 активных работали 37 человек (20 мужчин и 17 женщин), безработным был 1 мужчина. Среди 29 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 7 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез